Harari (regio); de qua oppervlakte kleinste regio van Ethiopië
Harari (volk); een volk in Ethiopië
Harari (taal); een Semitische taal uit Ethiopië

Personen
Yuval Noah Harari; historicus en futuroloog

Zie ook
Harar; een stad in de Ethiopische regio Harari
Harare; de hoofdstad van Zimbabwe